El Torneig de Kitzbühel 2014, oficialment conegut com a bet-at-home Cup Kitzbühel 2014 és una competició tennística jugat sobre terra batuda que està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La 34a edició del torneig es va celebrar entre el 27 de juliol i el 2 d'agost de 2014 al Kitzbuhel Tennis Club de Kitzbühel, Àustria.

El tennista belga David Goffin va guanyar el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014